Química dos Materiais é uma área que desenvolve novos materiais inorgânicos e orgânicos, como polímeros, nanomateriais e vidros, que tenham interesse tecnológico.

Ligações externas
 Materials Chemistry na Hutchinson Encyclopedia] 

Ciência dos materiais